Чаклов () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1282 году.

В селе есть римо-католический костел с 1864 года.

Население 
В селе проживает 2480 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 67,50 %,
 цыгане — 31,30 %,
 чехи — 0,42 %,
 венгры — 0,05 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 72,11 %,
 протестанты — 19,71 %,
 греко-католики — 4,29 %,
 православные — 0,23 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 2,22 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии